Serge Andreoni, né le , est un homme politique français.
Marc Andreoni, né le , est un acteur, scénariste, réalisateur et producteur français d'origine italienne. 
Patronyme italien
Patronyme corse